Interpol – organizzazione internazionale dedita alla cooperazione di polizia e al contrasto del crimine internazionale
 Interpol – gruppo musicale statunitense
 Interpol – album degli Interpol del 2010